Francisco Javier García puede referirse a:

 Francisco Javier García Fajer (1731-1809), compositor de música español;
 Francisco Javier García Valledor (1958), político asturiano;
 Francisco Javier García Gaztelu (1966), miembro dirigente de la banda terrorista ETA;
 Francisco Javier García Fernández, «Javi García» (1987), futbolista español (2004);
 Francisco Javier García (1959), político dominicano;
 Francisco Javier García (1991), futbolista paraguayo.